

Famille Benois

Titres 

 La Madonna Benois est une peinture de Léonard de Vinci.
 Le Prix Benois de la danse, nommé en hommage à Alexandre Benois.
Patronyme russe